Змагання з плавання на дистанції 200 метрів на спині серед жінок на Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022 відбулися 23 і 24 червня 2022 року.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися 23 червня о 09:19 за місцевим часом.

Півфінали
Півфінали розпочалися 23 червня о 18:21 за місцевим часом.

Фінал
Фінал відбувся 24 червня о 18:53 за місцевим часом.

Примітки 

200 метрів на спині (жінки)